El nombre Gobierno de Santa Fe puede hacer referencia a:

 Gobierno de la provincia de Santa Fe, organismo a quien corresponde el gobierno y administración de la provincia argentina.
 Lista de gobernadores de la provincia de Santa Fe, ciudadanos quienes ejercieron como máxima autoridad del poder ejecutivo de la provincia argentina.

Territorios del imperio español en el Nuevo Mundo 

 La provincia de Santa Fe de Bogotá, en el Virreinato de la Nueva Granada.
 La tenencia de gobierno de Santa Fe, en el Virreinato del Río de la Plata.
 La provincia de Santa Fe de Nuevo México, en el Virreinato de Nueva España.